Cristian Dell'Orco – calciatore italiano
 Michele Dell'Orco – politico italiano